Степонавичюс — литовская фамилия. Известные носители:
 Степонавичюс, Фаустас — литовский футболист.
 Степонавичюс, Юлийонас — литовский католический архиепископ.